ITK steht als Abkürzung oder Kurzform für:
 Informations- und Kommunikationstechnik
 Insight Segmentation and Registration Toolkit, eine C++-Klassenbibliothek
 Institut für Textkritik, deutscher editionswissenschaftlicher Verein
 Inuit Tapiriit Kanatami, kanadische Inuit-Nonprofitorganisation
 ITK Engineering (Ingenieurbüro für technische Kybernetik), deutsches Technologieunternehmen
 ITK Rheinland (IT für Kommunen), Kommunaler Zweckverband in Westdeutschland
 Itokama Airport (IATA-Code), Flughafen in Papua-Neuguinea, siehe Liste der IATA-Codes/I#IT

itk steht für:
 Judäo-Italienisch (ISO-639-3-Code), gefährdeter italienischer Dialekt der jüdischen Sprachen

Abkürzung